Dongtai Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongtai Shi (härad i Kina), Jiangsu, 
 Dongtai (häradshuvudort i Kina), Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar